Dennhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Dennhardt (1944–2008), deutscher Regisseur und Schauspieler 
 Christine Hohmann-Dennhardt (* 1950), deutsche Politikerin (SPD) und Richterin am Bundesverfassungsgericht
 Hans Dennhardt (* 1941), deutscher Architekt
 Hans-Heinrich Dennhardt (* 1939), deutscher Mediziner
 Jens Dennhardt (* 1968), deutscher Politiker (SPD)
 Joachim Dennhardt (* 1945), deutscher Regisseur
 Klaus Dennhardt (* 1941), deutscher Maler und Grafiker
 Oskar-Hubert Dennhardt (1915–2014), deutscher General und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Denhardt
 Tennhardt